Самир Каэтано да Соуза Сантос ( более известный, как Самир Сантос ; род. 5 декабря 1994 года, Рио-де-Жанейро, Бразилия) — бразильский футболист, защитник клуба «УАНЛ Тигрес».

Клубная карьера 
Самир — воспитанник клубов «Аудакс Рио» и «Фламенго». 8 июня 2013 года в матче против «Крисиума» он дебютировал в бразильской Серии А в составе последнего. В том же году Самир помог клубу выиграть Кубок Бразилии. 17 июля 2014 года в поединке против «Атлетико Паранаэнсе» Сантос забил свой первый гол за «Фламенго». В 2014 году он стал победителем Лиги Кариока.

В начале 2016 году Самир перешёл в итальянский «Удинезе». Для получения игровой практики он сразу же был отдан в аренду в «Эллас Верона». 4 апреля в матче против «Болоньи» Сантос дебютировал в итальянской Серии A. В этом же поединке он забил свой первый гол за «Верону». Летом Сантос вернулся в «Удинезе». 20 августа в матче против «Ромы» он дебютировал за команду. 15 октября 2017 года в поединке против «Фиорентины» Самир забил свой первый гол за «Удинезе».

6 января Самир подписал 6-летний контракт с английским «Уотфордом».

Международная карьера 
В 2013 году в составе молодёжной сборной Бразилии Самир принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Аргентине. На турнире он был запасным и на поле так и не вышел.

Достижения 
 «Фламенго»
 Чемпион Лиги Кариока — 2014
 Обладатель Кубка Бразилии — 2013

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Уотфорд»